De oerwalvissen (Archaeoceti) vormen een onderorde van de orde van walvissen (Cetacea). Het vormt de stamgroep van de walvissen, waaruit de andere groepen zijn ontstaan. De Archaeoceti op hun beurt zijn waarschijnlijk ontstaan uit bepaalde oerhoefdieren die zich steeds meer aanpasten aan het leven in het water. De vroegste Archaeoceti hadden nog achterpoten. Bij latere vormen zijn de achterpoten sterk gereduceerd of afwezig, terwijl de voorpoten zich ontwikkelen van 'peddelpoten' zoals tegenwoordig bijvoorbeeld zeehonden tot de huidige vinnen. De Archaeoceti leefden gedurende het Eoceen en vroege Oligoceen, tussen 45 en 30 miljoen jaar geleden.

Evolutie van de walvissen 

Walvissen zijn in de verte verwant met nijlpaarden, die zich uit dezelfde oerhoefdieren hebben ontwikkeld. Zowel de tandwalvissen (Odontoceti) als de baleinwalvissen (Mystacoceti) ontstonden uit de Archaeoceti. De vroegst bekende baleinwalvissen hadden evenwel tanden en waarschijnlijk nog geen baleinen.

Taxonomie
Archaeoceti bestaat uit vijf families:
 Orde Cetacea
 Onderorde Archaeoceti
 Familie Pakicetidae
 Geslacht Pakicetus
 Geslacht Nalacetus
 Geslacht Ichthyolestes
 Familie Ambulocetidae
 Geslacht Ambulocetus
 Geslacht Gandakasia
 Geslacht Himalayacetus
 Familie Remingtonocetidae
 Geslacht Andrewsiphius
 Geslacht Attockicetus
 Geslacht Dalanistes
 Geslacht Kutchicetus
 Geslacht Remingtonocetus
 Familie Protocetidae
 Onderfamilie Georgiacetinae
 Geslacht Babiacetus
 Geslacht Carolinacetus
 Geslacht Eocetus
 Geslacht Georgiacetus
 Geslacht Natchitochia
 Geslacht Pappocetus 
 Onderfamilie Makaracetinae
 Geslacht Makaracetus
 Onderfamilie Protocetinae
 Geslacht Artiocetus
 Geslacht Crenatocetus
 Geslacht Gaviacetus
 Geslacht Indocetus
 Geslacht Maiacetus
 Geslacht Protocetus
 Geslacht Qaisracetus
 Geslacht Rodhocetus
 Geslacht Takracetus
 Familie Basilosauridae
 Onderfamilie Basilosaurinae
 Geslacht Basilosaurus
 Geslacht Basiloterus
 Onderfamilie Dorudontinae
 Geslacht Ancalecetus
 Geslacht Chrysocetus
 Geslacht Cynthiacetus
 Geslacht Dorudon
 Geslacht Saghacetus
 Geslacht Zygorhiza
 Onderfamilie Kekenodontinae
 Geslacht Kekenodon
 Geslacht Phococetus
 Onderfamilie Stromeriinae
 Geslacht Stromerius

Stamboom

Externe link
  Oerwalvissen op Natuurinformatie

Uitgestorven walvisachtigen
Eoceen
Oligoceen